Volturara Appula – comune italiano in provincia di Foggia
Volturara Irpina – comune italiano in provincia di Avellino